Xingu kan syfta på:

 Xingufloden – en brasiliansk flod
 Xingu nationalpark – en nationalpark i norra Mato Grosso i Brasilien